

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Klej“ beginnt.

Klej 



Klejd 
 Klejdzinski, Karl-Heinz (1934–2021), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD). MdB

Klejn 
 Klejnowska, Aleksandra (* 1982), polnische Gewichtheberin